Иван Скляров:
 
 Скляров, Иван Григорьевич (1919—1980) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Скляров, Иван Петрович (1948—2007) — мэр Нижнего Новгорода в 1994—1997, губернатор Нижегородской области в 1997—2001.